Ива́н Марты́нов:
 Мартынов, Иван Алексеевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Иван Антонович (1929—2019) — ректор, президент МГТУ им. Косыгина.
 Мартынов, Иван Васильевич (род. 1919) — советский и российский химик.
 Мартынов, Иван Владимирович (род. 1981) — российский дзюдоист.
 Мартынов, Иван Гаврилович (1840—1889) — русский книготорговец, издатель, антиквар.
 Мартынов, Иван Денисович — народный комиссар продовольствия КазССР (1920).
 
 Мартынов, Иван Михайлович (1821—1894) — русский археолог.
 Мартынов, Иван Назарович (1917—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Мартынов, Иван Степанович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Иван Петрович (1923—2014) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Мартынов, Иван Фёдорович (род. 1939) - советский и американский литературовед, диссидент.